Přepychy est un toponyme qui peut désigner :

Přepychy, une commune du district de Pardubice, dans la région de Pardubice ;
 Přepychy, une commune du district de Rychnov nad Kněžnou, dans la région de Hradec Králové.

Homonymie de localités en  Tchéquie